Кайнд — фамилия. Известные носители:
 Кайнд, Ричард
 Кайнд, Рослин